Název Radešín má více sídel:
 1. Radešín (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 1. Radešín (zámek)
 2. Radešín (Martiněves) – část obce Martiněves v okrese Litoměřice
 3. Radešín (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Příbram
 4. Radešín (Chuderov) – část obce Chuderov v okrese Ústí nad Labem

také kopce:
 4. Radešín (Ústecké středohoří) (550 m) – vrch nad vsí Radešín u Chuderova 
 6. Radešín (Benešovská pahorkatina) (546 m) – vrch severozápadně od obce Počepice v okrese Příbram 

a podobný název: 
 10. Radejčín – část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem
 10. Radejčín (rozhledna)